Ил може бити:
 Ил (река у Аустрији)
 Ил (Дордоња), река у Француској, притока Дордоње
 Ил (Рајна), река у Француској, притока Рајне
 Ил (митологија)